Kniesch bezeichnet

 Kněž (Tis) (Kniesch), Ortsteil von Tis, Tschechien
 Joachim Kniesch (1907–1991), deutscher Jurist